Jméno a příjmení Jaroslav Skála nosilo nebo nosí více osob:
 Jaroslav Skála (sochař) (1881–1919)
 Jaroslav Skála (voják) (1894–1971) – československý legionář, letec, plukovník československé armády, odbojář
 Jaroslav Skála (1916–2007) – lékař a bojovník proti alkoholismu
 Jaroslav Skála (fotograf) (1926–2010) – sportovní fotograf
 Jaroslav Skála (basketbalista) (* 1954) – československý basketbalista